La Liga ACB 1985-1986 è stata la 30ª edizione del massimo campionato spagnolo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Real Madrid.

Risultati

Stagione regolare

Prima fase

Grupo Impar

Grupo par

Seconda fase

Grupo A-1

Grupo A-2

Play-out 

Verdetti: Licor 43, Claret Las Palmas e Cajamadrid retrocesse nella Primera División B

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1985
Pallacanestro nel 1986
1986